Židovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Židovice, Gemeinde im Okres Jičín
 Židovice nad Labem, Gemeinde im Okres Litoměřice
 Židovice, Ortsteil von Libčeves, Okres Louny
 Židovice, Ortslage von Jablonné v Podještědí, Okres Liberec
 Židovice, abgebaggerter Ort auf den Fluren von Bečov, Okres Most